Zoran Janković est un nom porté par :

 Zoran Janković (1940-2002), joueur de water-polo yougoslave.
 Zoran Janković (1953-), homme politique slovène.
 Zoran Janković (1974-), footballeur bulgare.